Список кафедральных соборов России включает храмовые здания, находящиеся на территории Российской Федерации и принадлежащие христианским конфессиям (Русская православная церковь, старообрядческие Церкви, Римско-католическая церковь, Армянская апостольская церковь и Евангелическо-лютеранская церковь). Комментарии по каждой конфессии находятся в соответствующем разделе.

Ряд крупных храмов известны как «соборы» — из-за их размеров или исторической значимости, но если там никогда не было кафедры епископа, они будут включены в отдельный список.

Русская православная церковь

Действующие кафедральные соборы

Бывшие кафедральные соборы

Старообрядцы 
В список не включены церкви беспоповцев, в том числе именуемые соборными (например Соборная церковь Воздвижения Креста Господня на Преображенском кладбище), так как у данной конфессии отсутствует епископат.

Русская православная старообрядческая церковь

Русская древлеправославная церковь

Римско-католическая Церковь

Евангелическо-лютеранская Церковь 
На территории современной России зданий, обладающих статусом лютеранского собора не было — за двумя исключениями: собор в Кёнигсберге (в тот период территория Германии) и соборов в Выборге (Великое Княжество Финляндское). В настоящее время здания, где находятся кафедры епископов ЕЛКРАС, ЕЛЦЕР и ЕЛЦИ, также иногда называются соборами

Армянская Апостольская Церковь

См. также 
Список соборов Новгородской области

Примечания

Ссылки 
 Соборы.ру. Народный каталог православной архитектуры

Списки храмов России